Constantinus de Monte (1075-1142) was de stamvader van het geslacht Van den Bergh. 

Hij was een Armeense ridder die streed tijdens de Eerste Kruistocht. Na afloop reisde hij met ridder Godschalk af naar het Duitse Malgarten en trad in dienst van de bisschop van Utrecht. Constantinus bouwde een burcht die hij Montferrand noemde, naar het gelijknamige kasteel in Syrië. Deze burcht zou hebben gestaan op de heuvel die tegenwoordig Montferland wordt genoemd en voorheen de locatie was van de burcht Upladen. 

Van Constantinus, die gehuwd was met een nichtje van Otto II van Zutphen, zijn drie zonen bekend:

 Rabodo (± 1125– ± 1170), die zijn vader opvolgde.
 Constantinus (…– ± 1186)
 Everwinus

Constantinus de Monte is omstreeks 1140 overleden.

Persoon in de kruistochten
Persoon in de 11e eeuw
Persoon in de 12e eeuw